

Arte 
Meta Romuli – piramide di Roma, demolita nel 1499, situata nei pressi della Basilica di San Pietro in Vaticano
Meta Sudans – fontana di forma conica situata presso il Colosseo, dove i gladiatori andavano a lavarsi dopo i combattimenti

Geografia

Colombia
Meta – dipartimento della Colombia
Meta – fiume che nasce in Colombia, affluente dell'Orinoco

Italia
Meta –  comune della città metropolitana di Napoli (Campania)
Meta – frazione di Civitella Roveto (Abruzzo) 
Meta – fiume italiano
Meta – catena montuosa al confine tra Abruzzo, Lazio e Molise
Meta – monte dell'Abruzzo posto al confine con il Lazio e il Molise
Pizzo di Meta – cima dei Monti Sibillini, nelle Marche

Stati Uniti d'America
Meta – città del Kentucky (Stati Uniti)
Meta – città del Missouri (Stati Uniti)

Informatica
Meta – elemento HTML che delimita i metadata
Meta – tasto presente su alcune tastiere di computer
META II – linguaggio compilatore per computer del 1962
Meta tag – metadati presenti nel linguaggio HTML
Wikimedia Meta-Wiki
Meta - multinazionale statunitense di social network (ex. Facebook Inc.)

Linguistica 
Meta – preposizione greca () per la formazione di composti per indicare un cambiamento

Mitologia 
Meta – personaggio della mitologia greca, figlia di Hoples, fu la prima moglie di Egeo

Onomastica 
Meta – nome proprio di persona tedesco (derivato da Margareta)

Persone 
Ego Spartaco Meta – politico e antifascista italiano
Ermal Meta – cantante albanese naturalizzato italiano
Ilir Meta – politico albanese
Beqir Meta – storico albanese
Luigi Meta – anarchico italiano
Michele Pompeo Meta – politico italiano
Kenichiro Meta – calciatore giapponese

Sport 
Meta – azione che costituisce la principale fonte di punti nel rugby

Storia 
Meta – negli antichi circhi era una colonna posta all'interno delle curve. Per estensione: destinazione, punto d'arrivo
Meta – presso i longobardi, ciò che il marito dava in dote alla moglie, detto anche methium o mephium

Trasporti 
Meta – nave soccorso della Regia Marina, attiva fra il 1930 e il 1972

Zoologia 
Meta – genere di ragni della famiglia Tetragnathidae

Altro
1050 Meta – asteroide
Meta – sinonimo di calmiere
Meta – album di Martin Grech del 2010
META – nome commerciale della metaldeide